René Descartes, een Frans wiskundige en filosoof
Maison Descartes, oud-residentie van René Descartes en de huidige vestplaats van het Franse Consulaat te Amsterdam
Cartesius Lyceum, een middelbare school in Amsterdam

Kanton Descartes, een kanton van het Franse departement Indre-et-Loire
Descartes (Indre-et-Loire), een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire